Великобудищанский сельский совет:

 Великобудищанский сельский совет — входит в состав Гадячского района Полтавской области Украины.
 Великобудищанский сельский совет — входит в состав Диканьского района Полтавской области Украины.